Гутье́р:

Топонимы 
 Гутьер — коммуна в департаменте Эр.
 Гутьер — коммуна в департаменте Пюи-де-Дом.

Персоналии 
 Гутьер Нуньес — граф Бургоса и Кастилии.
 Гутьер, Оскар фон — германский военный деятель, генерал пехоты.
 Гутьер, Пьер (1732—1813) — французский художник и скульптор.